

Letteratura 
 Cagnazzo –  diavolo inventato da Dante Alighieri, che lo inserisce tra I Malebranche.

Persone 
 Luigi Cagnazzo (n. 1956) – ex cestista italiano.
 Raffaele Angelo Cagnazzo  (n. 1979) – italiano, quinto presidente del Comitato giovani sordi italiani.

Pagine correlate 
 Cagni
 Cagna